Wertach steht für:

Orte:
 Wertach, Marktgemeinde im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberwertach, Weiler der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Unterwertach, Weiler der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern

Sonstiges:
 Wertach (Fluss), linker Zufluss des Lechs im kreisfreien Augsburg, Bayern, der in den Allgäuer Alpen entspringt
 Wertach-Kraftwerk, Wasserkraftwerk und Industrie- und Baudenkmal im Rosenau- und Thelottviertel, kreisfreies Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Wertbach